Jordanova oder Jordánová ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Jordánová  (1877–1948), tschechische Opernsängerin (Sopran)
 Ludmilla Jordanova (* 1949), Professorin der Modernen Geschichte am King's College London
 Vera Jordanova (* 1975), finnische Schauspielerin und Fotomodel

Siehe auch
 Jordanowa